Натуральне число 321
 321 рік до нашої ери
 321 рік нашої ери